Гребенщико́в () — російське прізвище, утворене від слова гребенщик («гребінни́к»). Відомі носії:
 Гребенщиков Борис Борисович ( 1953) — російський поет, музикант, літер гурту «Аквариум».
 Гребенщиков Олександр Васильович (1880—1941) — російський і радянський синолог.
 Гребенщиков Юрій Сергійович (1937—1988) — радянський актор театру і кіно.

 Гребенщикова Аліса Борисівна (нар. 1978) — російська актриса театру і кіно.
 Гребенщикова Єлизавета Сергіївна (нар. 2005) — українська шахістка, майстер спорту (2019). 
російські прізвища